Лейл - прізвище. Відомі люди з таким прізвищем:

 Чарльз Лейл (1842-1932) - хірург армії Штатів під час громадянської війни.
 Джон Лейл - суддя о. Гернсі

Прізвища